Marino Defendi (Bergamo, 19 de agosto de 1985) é um futebolista italiano que atuou pelo Lecce, com passagens por Chievo e Atalanta. Fez parte da seleção italiana sub-21 no Europeu sub-21.

Defendi, Marino